Il doppio  dell'Aguascalientes Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Daniel Garza e Santiago González hanno battuto in finale Júlio César Campozano e Víctor Estrella 6–4, 5–7, [11–9].

Teste di serie 

 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinali)
 Daniel Garza /  Santiago González (campioni)

 Júlio César Campozano /  Víctor Estrella (finale) 
 Carlos Salamanca /  Eduardo Struvay (semifinali, ritiro)

Tabellone

Note 
 

Aguascalientes Open 2011